Suez pode se referir a:

Suez, a cidade do Egito
Suez, o canal
Suez, uma antiga empresa francesa
Engie, anteriormente GDF Suez, uma empresa francesa
Suez, filme com Loretta Young (1938)

Desambiguação